Kevin Restani – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Paolo Restani – pianista italiano
 Renzo Restani – fumettista e pittore italiano